Lorenzo Boturini
 Codex Boturini